Wiederanders ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Strohmaier-Wiederanders (* 1941), deutsche evangelische Theologin
 Max Wiederanders (1890–1976), deutscher Architekt, Designer, Innenausstatter der Avantgarde